Madison Square Garden, een gebouw in New York
monosodium glutamate, de Engelse naam voor mononatriumglutamaat, een smaakversterker
Michael Schenker Group, een Duitse band
Mathesis Scientiarum Genitrix, een school te Leiden